BiH:
 Muslići (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać

Crna Gora:
 Muslići (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje